Arturo Cruz puede referirse a:

 Arturo Cruz Ramírez (n. 1954), político mexicano.
 Arturo Cruz Porras (1923-2013), político y economista nicaragüense.
 Arturo Cruz Sastre (n. 1993), jugador español de baloncesto. 
 Arturo Cruz Sequeira (n. 1953), diplomático nicaragüense.